Proprium (filosofie)
 Proprium (liturgie)